De  Trophée Européenne Pentatlon 1972 was de vierde editie van het Europees kampioenschap vijfkamp voor landenteams, beter bekend onder de afkorting TEP. Team België sloot deze editie net als de vorige twee editie ongeslagen af en veroverde haar derde titel op rij ondanks de afwezigheid van grootmeester Raymond Ceulemans. In totaal verloor Team België dit keer 4 van de 25 gespeelde partijen.

Deelnemende teams

Uitslagen

Eindstand

Eindstanden individueel 

1972